The Company bezeichnet:

 eine Miniserie, siehe The Company – Im Auftrag der CIA
 einen Film, siehe The Company – Das Ensemble
 eine ehemalige deutsche Thrash-Metal-Band, siehe The Company (Band)